Котик — фамилия и топоним, может означать:

Фамилия 
 Котик, Бобби (род. 1963) — руководитель компании Activision Blizzard, разработчик и издатель серии игр Call of Duty.
 Котик, Богдан Дмитриевич (1936—1991) — советский государственный деятель, председатель Львовского горисполкома.
 Котик, Борис Васильевич (1921—1984) — советский живописец, баталист.
 Котик, Валентин Александрович (Валя Котик, 1930—1944) — пионер-герой, Герой Советского Союза.
 Котик, Георгий Иванович — советский дзюдоист.
 Котик, Ехезкель (Ехескл, 1847—1921) — еврейский писатель, мемуарист.
 Котик, Меер Лузерович (Меир, 1908—2003) — израильский правовед, историк адвокатуры, публицист и общественный деятель.
 Котик, Наум Генрихович (1876—1920) — русский нейрофизиолог и психолог.
 Котик, Пётр (род. 1942) — чешский композитор, флейтист и педагог.
 Котик, Ян (1916—2002) — чешский художник и график.

 Котик, Валентина Петровна (род. 1978) — украинская футболистка.

Топоним 
 Котик — село в Тулунском районе Иркутской области России.

В культуре 
 Котик — украинская народная сказка.

См. также 
 Морские котики
 Кот